Мейсон   — традиційно англомовне чоловіче особове ім'я, що стало використовуватись як особове ім'я для обох статей. Його походження бере початок від професійного прізвища Мейсон, що означає «той, хто працює з каменем».

Популярність цього імені зростала у 2000-х роках і воно стало другим за популярністю іменем, яке давали хлопчикам у Сполучених Штатах у 2011 році.

Відомі носії імені:
 Мейсон Голгейт (;  1996) — англійський футболіст, захисник.
 Мейсон Грінвуд (;  2001) — англійський футболіст, правий півзахисник.
 Мейсон Кук (;  2000) — американський актор.
 Мейсон Маунт (;  1999) — англійський футболіст, півзахисник.
 Мейсон Мур (; уроджена — Меган Моррісон, ;  1985) — американська модель і порноакторка.
 Мейсон Фінлі (;  1990) — американський легкоатлет, що спеціалізується на метанні диска та штовханні ядра, чемпіон світу (2017) з метання диска.

Примітки 

Англійські імена